Tantal je lahko:
 Tantal - mitološki kralj Lidije
 Tantal - kemijski element